Zajednica tehničke kulture (ZTK) Grada Belog Manastira je organizacija iz Belog Manastira koja okuplja pojedine udruge tehničke kulture i pojedince (učenike, studente, mlade i stare...) naklonjene tehničkoj kulturi. Ona je mjesto za izvaninstitucionalno obrazovanje, susrete, razmjene ideja, pogleda i iskustava. S manjim ili većim prekidima i pod raznim imenima djeluje u Belom Manastiru više desetaka godina.

Aktivnosti 
Njene su osnovne aktivnosti (stalne i povremene):
 vikend-tečajevi
 tjedni tečajevi u trajanju od 2 do 3 dana
 pripreme za natjecanja, susrete, smotre
 filmski programi
 tribine
 izložbe fotografija
 revije filmova
 radionice

Prostorije 
Prostorije Zajednice od oko 70 kvadratnih metara nalaze se u prizemlju Omladinskog doma u Belom Manastiru, Trg Slobode 16a (tel.: 031/700-106), a čine ih ured te radionice i dvorana Mikro-kina. Radionice i dvorana skromno su opremljene pripadajućom tehnikom.
Predsjednik Zajednice je Siniša Murk, a tajnik Deže Kučera.

Prostorije Zajednice koriste:
 stručna služba Zajednice
 Foto-kino klub "Baranja-film"
 Informatički klub "Pitagora"

Članstvo 
Zajednica tehničke kulture Grada Belog Manastira član je Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Izvor:
flajer Zajednice tehničke kulture Grada Belog Manastira

Baranjski leksikon Hrvatske udruge
Beli Manastir